Carole Lavoie (19?-), romancière et auteur dramatique française ;
 Cheryl Lavoie (19?-), femme politique canadienne ;
 Claude Lavoie (1918-2014), organiste québécois ;
 Daniel Lavoie (né en 1949), auteur-compositeur-interprète et pianiste canadien ;
 Dany Lavoie (né en 1969), scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée ;
 Dominic Lavoie  (né en 1967), joueur canadien naturalisé autrichien de hockey sur glace ;
 Francine Lavoie (née en 1951), psychologue québécoise ;
 François Lavoie (1874-19??), homme politique canadien ;
 Gilbert Lavoie (né en 1948), journaliste québécois ;
 Herménégilde Lavoie (1908-1973), réalisateur québécois ;
 Jacques Lavoie (1936-2000), homme politique québécois ;
 Janick Lavoie (né en 1973), musicien québécois ;
 Jean-Noël Lavoie (1927-2013), notaire et homme politique québécois ;
 Jean Sébastien Lavoie (né en 1978), chanteur québécois ;
 Marc Lavoie (né en 1954), professeur en économie et escrimeur canadien ;
 Mathieu Lavoie (né en 1975), chanteur québécois ;
 Patrick Lavoie (né en 1987), footballeur canadien ;
 Pierre Lavoie (né en 1963), triathlète québécois ;
 Richard Lavoie (1937-), réalisateur, producteur, scénariste, monteur québécois ;
 Robert Lavoie (1949-2018), acteur canadien ;
 Simon Lavoie (né en 1979), réalisateur et scénariste québécois ;
 Thérèse Lavoie-Roux (1928-2009), femme politique québécoise et sénatrice canadienne.

Voir aussi 
 Lavoye, commune française